Sandfell kan syfta på följande platser:

Island 

 Sandfell (berg i Island, Austurland, lat 63,94, long -16,79), 
 Sandfell (berg i Island, Norðurland eystra, lat 66,12, long -16,33), 
 Sandfell (berg i Island, Norðurland vestra, lat 65,81, long -19,96), 
 Sandfell (berg i Island, Norðurland vestra, lat 65,70, long -19,71), 
 Sandfell (berg i Island, Austurland, lat 65,08, long -14,51), 
 Sandfell (berg i Island, Austurland, lat 64,92, long -15,79), 
 Sandfell (kulle i Island, Austurland, lat 65,12, long -13,54), 
 Sandfell (berg i Island, Västfjordarna, lat 65,85, long -21,37), 
 Sandfell (berg i Island, Västlandet, lat 65,30, long -21,70), 
 Sandfell (berg i Island, Suðurland, lat 64,37, long -20,31), 

Robotskapade Islandförgreningar